Я́ков Щербако́в:
 Щербаков, Яков Анфеногенович (1916–1989) — советский государственный деятель, министр внутренних дел Кабардино-Балкарской АССР (1954—1961).
 Щербаков, Яков Дмитриевич (1915—1991) — Герой Советского Союза.